Rivolta 8888
 Rivoluzione zafferano
 Proteste in Birmania del 2021